San Blas – jeden z dystryktów Madrytu
 San Blas – stacja metra w Madrycie
 San Blas – archipelag